Населені пункти:
 Крижопіль — селище міського типу, районний центр в Вінницькій області
 Крижопіль — колишня назва села Високе в Томашпільському районі Вінницької області

Транспорт:
 Крижопіль  — вантажно-пасажирська залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці розташована в однойменному селищі міського типу Вінницької області